Хёйбертюс Йоханнес Николас (Бен) Вейнстекерс (, 31 августа 1955, Роттердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник. Прежде всего известный по выступлениям за клуб «Фейеноорд», а также за национальную сборную Нидерландов. Чемпион Нидерландов.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1975 году выступлениями за команду клуба «Фейеноорд», в которой провёл четырнадцать сезонов, принял участие в 352 матчах чемпионата и забил 14 голов. Большинство времени, проведённого в составе «Фейенорда», был игроком защиты основного состава команды.

В течение 1989—1990 годов защищал цвета команды клуба «Мехелен».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Жерминаль-Экерен», за команду которого выступал на протяжении 1990—1991 годов.

Выступления за сборную 
В 1979 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Нидерландов. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 7 лет, провёл в форме главной команды страны 36 матчей и забил 1 гол.

В составе сборной был участником чемпионата Европы 1980 года в Италии.

Титулы и достижения 
 Чемпион Нидерландов (1): «Фейеноорд»: 1983/84

Ссылки 
 Статистика виступлений на сайте national-football-teams.com 
 Статистика на сайте www.footballdatabase.eu 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Беерсхот»